Számos városban található Olimpiai Stadion elnevezésű sportlétesítmény:
Amszterdam
Antwerpen
Aşgabat
Athén
Atlanta
Barcelona
Berlin
Baku
Brugge
Csinan
Csinhuangtao
Csunking
Doneck
Garmisch-Partenkirchen
Hamar
Helsingborg
Helsinki
Isztambul
Kairó
Kijev
Kujcsou
Lausanne
London
Mauritánia
Mexikóváros
Montréal
Moszkva
München
Nagano
Nanking
Papeete
Párizs
Phnompen
Porto Alegre
Radès (Tunézia)
Rio de Janeiro
Róma
Salt Lake City
San Marino
Senjang
Słubice
Stockholm
Szarajevó
Szocsi
Szöul
Szúsza (Tunézia)
Tiencsin
Tokió
Torino
Wrocław

Jegyzetek 

Sport egyértelműsítő lapok